His Lordship (1932), een film van Michael Powell
His Lordship (1936), een film van Herbert Mason